In 1926/27 werd het vijfde Nederrijns voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond. De competitie werd terug over één seizoen gespreid en de zestien clubs werden verdeeld over twee reeksen.  

Duisburger SpV werd kampioen en Duisburger FV vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de West-Duitse eindronde. De zeven vicekampioenen werden verdeeld in één groep en Duisburger FV werd derde en was uitgeschakeld. In de kampioenengroep werd Duisburger SpV ook eerste en plaatste zich zo voor de  eindronde om de landstitel. De club verloor na verlengingen met 5:4 van FC Schönberger Kickers 1900 Berlin.

1. Bezirksklasse

Groep A

Groep B

 Play-off

Finale
 Heen

 Terug

2. Bezirksklasse

Kreis Duisburg

Groep I

Groep II

Groep III

Kreis Krefeld

Groep A

Groep B

Promotie-eindronde

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Nederrijns voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1926/27